Het tennistoernooi US Open werd in 1976 bij de mannen voor de 96e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Zweed Björn Borg met 6-4, 3-6, 7-6 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Jimmy Connors (winnaar)
  Björn Borg (finale)
  Guillermo Vilas (halve finale)
  Adriano Panatta (tweede ronde)
  Ilie Năstase (halve finale)
  Manuel Orantes (kwartfinale)
  Arthur Ashe (tweede ronde)
  Raul Ramirez (tweede ronde)

  Eddie Dibbs (kwartfinale)
  Harold Solomon (eerste ronde)
  Roscoe Tanner (vierde ronde)
  Stan Smith (vierde ronde)
  Corrado Barazzutti (tweede ronde)
  Wojtek Fibak (eerste ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Vitas Gerulaitis (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1976